Giovanni Marchiori (1696-1778) – scultore e intagliatore italiano
Giuseppe Marchiori (1847-1900) – politico italiano
Giuseppe Marchiori (critico) (1901-1982) – critico d'arte italiano
Massimo Marchiori (1970) – informatico e divulgatore scientifico italiano